enkele overgebleven ondergrondse verblijfplaatsen van onderduikers uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland:
 Onderduikershol (Anloo)
 Onderduikershol (Diever)
 Onderduikershol (Valthe)